Lilla Skepptjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Skepptjärnen, Värmland, sjö i Torsby kommun, 
Lilla Skepptjärnen, Dalarna, sjö i Falu kommun,

Se även
Skepptjärn,  (5,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn